Cyprianus van Carthago (3e eeuw), bisschop van Carthago
 Cyprianus en Justina (overleden 304), martelaren uit Antiochië
 Cyprianus van Moskou (ca. 1336-1406), metropoliet van Kiev en Moskou